Куяновский сельсовет (Куяновский сельский совет) — административно-территориальная единица и/или муниципальное образование.

Россия 

Куяновский сельсовет Краснокамского района Башкортостана

Украина 

Куяновский сельский совет Белопольского района Сумской области, в 2020 году упразднён.